МРБ — аббревиатура:

 Малый рыболовный бот
 Моторизованный разведывательный батальон
 Серия книг «Массовая радиобиблиотека»